Philippe Leroy peut désigner :
 Philippe Leroy (1940-2019), homme politique français, sénateur, ancien président du conseil général de la Moselle ;
 Philippe Leroy (1930-), acteur français ;
 Philippe Leroy, chef d'entreprise impliqué dans l'affaire du Carrefour du développement ayant mis en cause l'ancien ministre socialiste Christian Nucci.

Notes et références